Niemcy:
 Zündorf – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Carsten Zündorf – niemiecki muzyk
 Ernst Zündorf – niemiecki motocyklista